Кэ́ндис Ка́мерон Буре́ (; урождённая Кэндис Хелейн Камерон (); 6 апреля 1976) — американская актриса, продюсер, телеведущая и писательница. Наибольшую известность ей принесла роль Джей Ди Таннер-Фуллер в ситкоме «Полный дом» (1987—1995) и его сиквеле «Более полный дом» (2016—2020).

Личная жизнь 
С 22 июня 1996 года Буре замужем за хоккеистом Валерием Буре. У них есть трое детей — дочь Наташа (род. 1998), а также сыновья Лев (род. 2000) и Максим (род. 2002).

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Киноактрисы США
Дети-актёры США
Буре